Avatar može značiti: 
 Avatar, pojam iz hinduističke filozofije
 Avatar, pojam koji u informatici opisuje grafičku reprezentaciju korisnika 
 Avatar, film iz 2009. godine kojeg je režirao James Cameron